Klub bystrzaków (ang. Crafty Kids Club, 2012) – francuski serial animowany, wyprodukowany przez Futurikon.

Premiera serialu w Polsce miała miejsce 11 marca 2013 roku na kanale teleTOON+.

Fabuła 
Serial przedstawia losy czwórki przyjaciół – Klary, Bena, Li-Mei i Matta, których połączyła wspólna pasja twórcza oraz chęć zrobienia czegoś dobrego dla środowiska naturalnego. Wspólnie przeżywają niesamowite przygody. Są fanami recyklingu, uwielbiają projektować i robić użyteczne przedmioty z rzeczy pozornie niepotrzebnych.

Wersja polska 
Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej: na zlecenie teleTOON+ – Studio Sonica
Reżyseria: Leszek Zduń
Dialogi: 
 Joanna Kuryłko (odc. 1-6),
 Jan Chojnacki (odc. 7-12),
 Joanna Pach-Żbikowska (odc. 13-26)
Tłumaczenie: 
 Joanna Kuryłko (odc. 1-6),
 Jan Chojnacki (odc. 7-12),
 Joanna Pach-Żbikowska (odc. 13-14, 17, 21, 26)
 Joanna Kik (odc. 15-16, 18-20, 22-23)
 Monika Dorosz (odc. 24-25)
Tekst piosenki: Marek Krejzler
Organizacja produkcji: Agnieszka Kudelska
Wystąpili:
 Aleksandra Kowalicka – Li-Mei
 Dominika Sell – Klara
 Jeremi Czyż – Ben
 Kacper Maślak – Matt (odc. 1-12)
 Kuba Zdrójkowski – Matt (odc. 13-52)
 Elżbieta Kijowska – pani Maruszka
 Michał Głowacki –
 Hugo (odc. 1, 14, 18, 50),
 Sam (odc. 5, 7-8, 13, 19, 39, 41, 44)
 Bartosz Martyna – John (odc. 1, 6-8, 11, 15)
 Janusz Wituch –
 pan Groucho (odc. 2, 6, 20, 32, 52),
 Ben (odc. 20)
 Jolanta Wołłejko – panna Twist (odc. 2, 11, 15, 22, 32, 34, 44-45, 51)
 Mirosław Wieprzewski – pan Robinson (odc. 2-4, 6-8, 11, 15, 17-18, 23-24, 26, 29-36, 40-44, 47, 49, 51-52)
 Joanna Pach – Lou (odc. 3, 7, 11, 18, 22, 48)
 Dorota Furtak – Lila (odc. 4, 7-8, 11, 18, 22, 43)
 Leszek Zduń – 
 głos w radio (odc. 6),
 Max (odc. 8),
 robot (odc. 15),
 Luke (odc. 16, 29),
 DJ (odc. 20)
 Agnieszka Kudelska –
 Katie (odc. 11),
 prowadząca program Matemanicy (odc. 12),
 pani Gonzales (odc. 11, 13, 19, 26, 29, 33, 37, 41, 47, 50, 52)
 Maksymilian Zdybicki – Tom (odc. 15)
i inni

Piosenkę tytułową śpiewał: Adam Krylik
Lektor: Janusz Wituch

Spis odcinków 

Francuskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2012
Seriale telewizyjne zakończone w 2012